Ма́рсден, Ма́рзден () — английская фамилия. Известные носители:

 Марсден, Берни — британский гитарист, наиболее известен своим участием в группе Whitesnake.
 Марсден, Брайан (1937—2010) — английский астроном, живший в США.
 Марсден, Джеймс (род. 1973) — американский киноактёр.
 Марсден, Джерри (род. 1942) — английский музыкант, фронтмен группы Gerry & The Pacemakers.
 Марсден, Джеррольд (1942—2010) — американский и канадский математик и механик.
 Марсден, Карен (род. 1962) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1996 года.
 Марсден, Кэт (1859—1931) — английская сестра милосердия.
 Марсден, Мэттью (род. 1973) — британский актёр.
  (род. 1948) — английский фотограф.
 Марсден, Уильям (1860—1942) — британский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Марсден, Эрнест (1889—1970) — новозеландский и английский физик.

См. также 
 Хартли, Марсден

Примечания